Серковский — название населённых пунктов в России:
 Серковский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области, Большинское сельское поселение.
 Серковский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области, Краснянское сельское поселение.